borowik – nazwa gatunków grzybów z rodziny borowikowatych
 borowik blednący Butyriboletus fechtneri (Velen.) Arora & J.L. Frank 2014
 borowik ciemnobrązowy Boletus aereus Bull. 1789
 borowik ceglastopory Sutorius luridiformis (Rostk.) G. Wu & Zhu L. Yang 2016
 borowik klinowotrzonowy Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini 2014
 borowik korzeniasty Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini 2014
 borowik kruchy Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara 2008
 borowik królewski Butyriboletus regius (Krombh.) Arora & J.L. Frank 2014
 borowik ponury Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill 1909
 borowik purpurowy Suillellus rhodoxanthus (Krombh.) Blanco-Dios 2025
 borowik sosnowy Boletus pinophilus Pilát & Dermek 1973
 borowik szlachetny Boletus edulis Bull. 1782
 borowik szatański Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang 2014
 borowik usiatkowany Boletus reticulatus Schaeff. 1774
 borowik żółtobrązowy Butyriboletus appendiculatus (Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank 2014
 borowik żółtopory Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini 2014
 borowik – rodzaj grzybów z rodziny borowikowatych

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2
 Borowik – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Przybiernów
 Borowik – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

Inne 
 Borowik – wieś w Rosji, w obwodzie pskowskim
 Borowik – skała w gminie Szczytno
 Borowik – wzgórze w gminie Bolesławiec

Zobacz też 
 Borowiki